Alberto Patrucco – comico italiano
Eraldo Patrucco – calciatore italiano
Giuseppe Patrucco – calciatore italiano